Ело́н  — мужское личное имя еврейского происхождения.

Персоналии 
 Елон Завулонянин — судья Израилев.
 Елон Хеттеянин — отец одной из жён Исава.